Струнен квартет № 14 може да се отнася за:
 Струнен квартет № 14 (Антонин Дворжак)
 Струнен квартет № 14 (Волфганг Амадеус Моцарт)
 Струнен квартет № 14 (Дмитрий Шостакович)
 Струнен квартет № 14 (Лудвиг ван Бетховен)
 Струнен квартет № 14 (Франц Шуберт)